

Patronyme
 Charles Maurain (1871-1967), géophysicien français ;
 Jean Maurain (1903-1939), historien français, fils de Charles Maurain.